Уоки́ган (; МФА ) — город в округе Лейк, штат Иллинойс. Уокиган девятый по численности населения город в штате Иллинойс и пятый на западном берегу озера Мичиган, после Чикаго, Милуоки, Грин Бэя и Кеноши.

Географическое положение 

Уокиган расположен на берегу озера Мичиган, примерно в 13 км к югу от границы штата Висконсин и в 64 км к северу от центра Чикаго, на высоте 204 м над уровнем моря. Площадь города составляет 59,8 км²: 59,6 км² суши и 0,2 км² воды.

Демография 
Численность населения по данным переписи 2010 года составила 89 078 человек. Число домовладений города составляло 28 079.

По национальному признаку в городе преобладают латиноамериканцы, их — 47,6 %, белых — 41,5 %, афроамериканцев — 17,08 %, азиатов — 3,8 % и другие.

В отличие от остального испаноязычного населения в районе Чикаго, которое в основном мексиканское, Уокиган стал домом для многих латиноамериканцев родом из Пуэрто-Рико, Доминиканской Республики, Перу и Аргентины.

Распределение населения по возрасту:
 до 19 лет — 33,4 %
 от 20 до 29 лет — 15,8 %
 от 30 до 44 лет — 21,9 %
 от 45 до 64 лет — 21,4 %
 от 65 лет — 7,4 %

Средний возраст жителя Уокигана — 30,5 лет.

История 

В 1673 году Уокиган посетил французский иезуит, первопроходец и исследователь Северной Америки Жак Маркетт (), здесь располагалась одна из древнейших общин в штате Иллинойс. История города началась с французского торгового поста и поселения племени Потаватоми, известное как «Литл-Форт» (). Начиная с 1829 года в различных источниках появляется информация о договоре, подписанном Потаватоми, в котором они уступили все свои земли в этой местности федеральному правительству.

В 1849 году поселению был присвоен статус небольшого городка (), население которого составляло около 2500 человек.

Гордясь ростом своей общины и не желая больше характеризоваться как «маленький», 31 марта 1849 года жители Литл-Форт изменили название своего городка на Уокиган, на языке племени Потаватоми означающее «форт» или «торговый пост».

Ранних поселенцев Уокиган изначально привлекал как порт, через который поставлялась различная продукция и зерно в Чикаго. Проложенная железная дорога (ныне Union Pacific Railroad) в 1855 году стимулировала развитие Уокигана как промышленного центра. Он продолжал расти и диверсифицироваться, и 23 февраля 1859 года Уокиган был зарегистрирован как город (), с площадью 14,6 км².

22 августа 1920 года в городе Уокиган родился известный американский писатель Рэй Дуглас Брэдбери.

Транспорт и инфраструктура

В Уокегане работает порт и региональный аэропорт.

Порт обеспечивает доступ к разгрузке и погрузке 90—100 крупным судам ежегодно.

Аэропорт Уокигана сертифицирован для приёма авиации общего назначения. Работают таможенные службы, что позволяет осуществлять прямые международные рейсы. Из аэропорта вылетали такие персоны как Далай-лама и Дик Чейни.

Кроме того в Уокигане ежедневно с раннего утра до позднего вечера работает железнодорожное сообщение с Чикаго (через северную линию Union Pacific). А также хорошо развиты маршруты общественных автобусов по всему городу и прилегающим районам (в воскресенье количество маршрутов значительно сокращено).

Другие известные объекты города:

  — исторический небоскрёб в Уокигане.
  — бухта.
  — маяк.

Города-побратимы 
У Уокигана 1 город-побратим:
  , префектура Миядзаки, Япония

См. также 
 Список городов Иллинойса по численности населения

Примечания 

Города Иллинойса
Окружные центры Иллинойса